Sinotyrannus kazuoensis es la única especie conocida del género extinto Sinotyrannus (gr. “tirano chino”) de dinosaurio terópodo tiranosauroide, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente  durante el Aptiense, en lo que es hoy Asia. Este dinosaurio es un posible pariente de los verdaderos tiranosáuridos que florecieron a finales del período Cretácico Superior en Asia y Norteamérica. En concreto, es un miembro de los Proceratosauridae , una familia que se originó en el Jurásico cuyos miembros se conocen de Europa y Asia. Sinotyrannus es conocido por un solo esqueleto fósil que incluye un cráneo parcial, proviene de la Formación Jiufotang del Cretácico Inferior en Liaoning, China. Aunque no es mucho más joven de los tiranosauroides más primitivos como  Dilong paradoxus, es anatómicamente más similar a formas posteriores como  Tyrannosaurus rex. Es por mucho más grande que los tiranosauroideos contemporáneos, llegando a medir entre 7,5 y 10 metros, siendo de esta manera el terópodo más grande de la de la Formación Jiufotang en la biota de Jehol.

Descripción 

El holotipo de Sinotyrannus, KZV-001, un esqueleto parcial desarticulado que incluye la parte frontal del cráneo, tres vértebras dorsales, el ilion incompleto, tres falanges manuales articuladas, incluida una ungueal y otros huesos fragmentarios. En 2010 , Gregory S. Paul estimó su longitud en 9 metros y su peso en 2,5 toneladas. En 2016 se le dio un tamaño más pequeño de 7,5 metros y 1,2 toneladas.

Los elementos craneales conservados incluyen los premaxilares, los dentarios y las porciones anteriores de los maxilares y nasales. El margen dorsal del maxilar es inusualmente cóncavo a diferencia de la condición convexa de los tiranosáuridos. Las narinas son grandes y elípticas, lo que respalda su relación con los Proceratosauridae. El dentario se curva gradualmente hacia arriba a medida que se acerca a su borde frontal. Se conservan muchos dientes adheridos a los maxilares, con un número aproximadamente igual de dentículos a cada lado, de manera similar a los de los tiranosáuridos. Sinotyrannus podría haber tenido una cresta nasal alta como otros proceratosáuridos, aunque no se conservan suficientes nasales para estar seguros.

Las tres vértebras conservadas tienen espinas neurales muy altas. Las proporciones de las falanges manuales conservadas apoyan la idea de que pertenecen al segundo dedo, y el ungual tiene un surco profundo a cada lado. Los ilion se presentan principalmente como moldes, siendo el molde del lado externo del ilion izquierdo el más completo. La hoja preacetabular es corta y ancha, con un pedúnculo púbico masivo, mientras que la hoja postacetabular es más larga y delgada, con un pedúnculo isquiático triangular. Estos rasgos del ilíaco lo diferencian de tiranosauroides más avanzados como los tiranosáuridos

Sinotyrannus estaba entre los tiranosauroides basales más grandes conocidos, refutando la tendencia previamente supuesta de que los tiranosauroides aumentaron gradualmente de tamaño a lo largo del período Cretácico desde pequeñas formas basales como Dilong hasta depredadores de ápice avanzados como Tyrannosaurus.

Descubrimiento e investigación 

La especie tipo Sinotyrannus kazuoensis fue nombrada y descrita en 2009 por Ji Qiang , Ji Shuan y Zhang Lijun. El nombre del género se deriva del latín sina, "China" y del griego clásico tyrannos, "gobernante", una referencia a su ubicación en los tiranosauroides. El epíteto específico se refiere al distrito de Kazuo en Liaoning.

El fósil , holotipo KZV-001, fue excavado cerca de Dachengzi en la Formación Jiufotang en el Grupo Jehol, en una capa de unos 120 millones de años que data del Aptiense tardío o quizás del Albiense temprano . Consiste en un cráneo parcial. Se ha conservado la parte frontal del hocico y las mandíbulas inferiores. Además, se han encontrado fragmentos del resto del esqueleto: tres vértebras unidas, costillas, dos ilion, la parte superior de los huesos púbicos, piezas de los isquiones y tres falanges de un segundo dedo. Los elementos pélvicos se han conservado principalmente como moldes naturales.

Clasificación 
La descripción original de Sinotyrannus proponía que podría haber sido el tiranosáurido más antiguo debido a su gran tamaño, pero análisis posteriores lo sitúan como un tiranosáurido proceratosáurido. Se considera que forma parte de un clado que contiene a Juratyrant y Stokesosaurus , ya que supuestamente todos comparten una estrecha muesca preacetabular. En cambio, un análisis de 2016 colocó a Juratyrant y Stokesosaurus fuera de los Proceratosauridae y propuso que Sinotyrannus es un taxón hermano de Yutyrannus dentro de Proceratosauridae.

Filigenia 
A continuación se muestra un cladograma de Loewen et al. en 2013.

Referencias 

Proceratosauridae
Dinosaurios del Cretácico Inferior
Dinosaurios de Asia
Animales extintos descritos en 2009